Jehly ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Jehly (1860–1928), österreichischer Maler
 Georg Jehly (1848–1906), österreichischer Priester und Journalist
 Jakob Jehly (1854–1897), österreichischer Maler
 Margarethe Jehly, verh. Gulbransson (1882–1934), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Jehli